Сен-П'єрр-ле-Бітрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 80 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-П'єрр-ле-Бітрі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ле-Бітрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ле-Бітрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Бітрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Бітрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза